Camila Silva, puede referirse a:

 Camila Silva, cantante chilena y ganadora de la primera temporada del programa Talento Chileno. También tiene este nombre, su primer disco, Camila Silva
 Camila Silva, tenista chilena.